Lucius steht für:

 Lucius (auch Luzius), römischer Vorname, selten auch Familienname und Beiname
 Lucius (Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht
 Lucius Verus (130–169), mit Mark Aurel römischer Kaiser
 Lucius III. (eigentlich Ubaldo Allucingoli, 1097?–1185), Papst 
 Lucius (Computerspiel), Adventure für PC
 Lucius (Band), US-amerikanische Band

Lucius oder Luzius ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Luzius (* 1912), deutscher Mathematiker und Kryptologe
 Reinhart von Lucius (1906–1996), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Luzienwasser (auch: Luciuswasser, Eau de Luce, Aqua luce, Aqua lucia, Aqua lucii, Aqua luciae), Riechwasser